Чемпионат мира по биатлону 1958 — 1-й чемпионат мира по биатлону, прошёл в австрийском Зальфельдене с 1 по 2 марта 1958 года.

В первом чемпионате мира приняло участие 28 спортсменов из 7 стран. Чемпионат состоял из одной индивидуальной гонки на двадцать километров с четырьмя огневыми рубежами. Мишени были расположены на расстояниях 250, 200, 150, и 100 м. Таким образом, призёрами чемпионата стали представители двух стран. Первым чемпионом мира по биатлону стал шведский спортсмен Адольф Виклунд.

Чемпионат в Зальфельдене был единственным, на котором использовалось боевое оружие, в том числе винтовки «беретты», М-1, «сако», «трёхлинейки».

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская индивидуальная гонка

Неофициальный командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 

Биатлон
1958
Биатлон
Международные соревнования по биатлону в Австрии
Биатлон
Чемпионаты мира в Австрии
События 2 марта